Western & Southern Open 2018 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA Premier Series rangi WTA Premier 5 w sezonie 2018 z cyklu Western & Southern Open zaliczany do US Open Series rozgrywany w dniach 13–19 sierpnia 2018 roku w Cincinnati na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 874 299 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018
WTA
2018 w Stanach Zjednoczonych